Sorbolesi – abitanti di Sorbolo Mezzani
Sorbolesi – abitanti di Sorbolo